Arachide
Chiusura a spagnoletta
Spoletta o rocchetto di filo.
Sigaretta
Spagnoletta – barca
Spagnoletta – scialletto